Iaso steht für:
 Iaso (Mythologie), griechische Gottheit

Die Abkürzung IASO steht für:
 International Association for the Study of Obesity, eine internationale Dachorganisation für verschiedene Organisationen zum Thema Adipositas (krankhaftes Übergewicht)

Siehe auch:
 Jaso
 Jason (Begriffsklärung)
 Yaso

Abkürzung